Авиационная промышленность Украины — отрасль машиностроения Украины. Промышленная инфраструктура отрасли досталась Украине после распада СССР. Это была разветвлённая сеть предприятий способных производить конечный продукт — транспортные и пассажирские самолёты, а также различные комплектующие — авиационные двигатели, авионику и многие другие типы авиационных комплектующих, в том числе и для предприятий, оставшихся на территории других стран бывшего СССР (в основном России, например, производитель газотурбинных двигателей «Мотор Сич»). Производственная база и возможности промышленности постепенно уменьшались, локализовавшись, в основном, вокруг предприятий, сотрудничавших с российской авиационной промышленностью.

Описание 

Отрасль насчитывает свыше 60 предприятий, на которые приходится около 25 % занятых в машиностроении страны. 
Основу отрасли составляют пять крупных предприятий (в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Первомайск), на которых сосредоточено 2/3 работников отрасли.

 Проблемы 
По состоянию на 2011 год:
 требует обновления 80 % производственных мощностей, прежде всего на заводах с серийным выпуском продукции.
 существует разобщенность разработчиков, изготовителей и баз технического обслуживания и ремонта авиационной техники.
 стареют кадры;
 остродефицитными являются финансовые ресурсы;
 существует зависимость более чем на 70 % от импорта сырья и комплектующих изделий;
 снижается производственная кооперации с Россией.

За последние годы количество заказов уменьшилось на четверть — иностранные фирмы вытесняют Украину не только с мирового рынка, но и с рынка СНГ, который в настоящее время имеет значительные перспективы развития — пассажирооборот в странах СНГ в 6-10 раз меньше, чем в США и Канаде.

История

1990-е годы 
После 1991 года промышленность постепенно теряла свой потенциал из-за износа основных фондов, которые не модернизировались и не обновлялись в достаточной степени.

2000-е годы 
В 2005 году была создана государственная самолётостроительная корпорация «Национальное объединение „Антонов“», в которую вошли пять организаций: АНТК им. Антонова, Киевский авиазавод «Авиант», Харьковский авиазавод, 410-й авиаремонтный завод и УкрНИИАТ.

В марте 2007 года был создан государственный авиастроительный концерн «Авиация Украины», объединивший 10 предприятий авиапрома, в том числе АНТК им. Антонова, киевский авиазавод «Авиант», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковский авиазавод), Запорожское машиностроительное КБ «Прогресс». Концерн был создан с целью «объединения разработчиков и производителей авиационной техники в единый комплекс с централизованным управлением». При этом корпорация «Национальное объединение „Антонов“» была ликвидирована.

С 2000 г. действовала Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины на период до 2010 года (а до неё — программа развития авиапрома от 1992 года).

В 2008 г. правительство Украины приняло Государственную программу развития авиационной промышленности на 2010-2020 гг.; она была профинансирована на 40 %.

2010-е годы 
В 2010—2012 гг. предприятиями авиапрома изготовлено и передано заказчикам 19 самолётов.

В 2013 году продолжалось выполнение контракта государственным предприятием «Завод 410 гражданской авиации» по ремонту самолетов Ан-32 для военно-воздушных сил Индии. В том же году принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О развитии самолетостроительной промышленности“ относительно государственной поддержки сбыта авиационной техники отечественного производства».

После 2014 года отрасль претерпевает кризис из-за санкции Украины в связи с агрессией России, с 16 июня 2014 года, взаимодействия с Россией в военной сфере. Это ограничение нарушило интеграцию российского и украинского авиапромышленных комплексов, последний зависел от российской промышленности в плане поставок комплектующих в большей степени. Это существенно отразилось на выпуске продукции.

С 2015 года серийное производство самолётов на Украине было прекращено, последняя поставка была осуществлена в июне 2015. 
За 2016—2019 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолёта.

В мае 2016 года была создана «Украинская авиастроительная компания», в состав которой вошли ГП «Антонов», УкрНИИАТ, ГП «Новатор», Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», Харьковское агрегатное конструкторское бюро и завод «Маяк».

В 2021 г. правительство Украины утвердило Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Реализация продукции

Внутренний рынок 
В последние годы авиакомпании Украины практически не закупали новые самолёты, произведённые на заводах Украины. 
В 2018 году украинский авиаконструктор Анатолий Вовнянко отмечал: «Даже украинские авиакомпании не купили новых самолётов производства ГП „Антонов“ и ХГАПП, а 2 самолёта, что взяли в лизинг вернули. Только ГАП «Украина» эксплуатирует один Ан-148 производства ГП „Антонов“.»

В это же время шло сокращения авиапарка местных авиаперевозчиков (так, в распоряжении украинских авиакомпаний в середине 2017 года числилось 118 бортов, на конец 2019 года — 93 борта, в 2020 году — 82 борта.
29 декабря 2020 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и ГП «АНТОНОВ» по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. Одновременно с этим был подписан и контракт на заказ трех военно-транспортных самолетов Ан-178. Поставка первого из заказанных самолетов запланирована на 2023 год

Экспорт 
Последняя поставка нового серийного самолёта производства Украины на экспорт произошла в июне 2015 года, когда авиакомпании Cubana (Куба) был передан пассажирский самолёт Ан-158.

На 2020 г.: идет сборка военно-транспортного самолёта Ан-178 для поставки Перу; срок выполнения контракта — 2021 год. Из-за бюрократических проблем, отсутствия российских комплектующих и проблем с адаптацией импортных комплектующих сроки перенесены на 2024 год.

Компании 
Крупнейшие компании авиационной промышленности Украины:
 Антонов (разработка самолётов и беспилотников)
 Серийный завод «Антонов» (серийное производство самолётов)
 Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (серийное производство самолётов)
 Мотор Сич (разработка вертолётов, производство авиационных двигателей)
 «Завод 410 гражданской авиации» (ремонт самолётов)
 Винницкий авиационный завод (ремонт и модернизация вертолётов)
 Запорожский государственный авиационный ремонтный завод «Мигремонт» (ремонт самолётов)
 Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» (ремонт вертолётов)
 Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ремонт и модернизация самолётов)
 Луцкий ремонтный завод «Мотор» (ремонт авиадвигателей)
 Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» (ремонт самолётов)
 Одесский авиационный завод (ремонт самолётов)
 Чугуевский авиационный ремонтный завод (ремонт самолётов)
 Аэропракт (производство сверхлёгких самолётов)
 Ивченко-Прогресс (разработка и производство авиадвигателей)
 Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» (производство авиационной гидравлики)

Выпускаемая и проектируемая авиатехника

Статистика

См. также 
 День авиации Украины

Ссылки 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130 «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва»  Розділ «Машинобудування»
 "Авиастроительная отрасль страны находится в глубоком кризисе"  // Свободная пресса, 16 дек 2016
 В Раде заявили о крахе украинского авиастроения  // Взгляд, 6 августа 2019
 СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций  // РИА Новости, 18 янв 2020

Примечания 

Авиационная промышленность Украины